Скок удаљ у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 23. и 24. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. одбранила је Малајка Михамбо из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 атлетичарка из 20 земаља..

  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (2)
  (1)
  (3)
  (2)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у скоку удаљ за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022.

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јул 2022) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 23. јула 2022. године са почетком у 12:00 по локалном времену. У квалификацијама је учествовало 28 такмичарка подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 6,75 метара (КВ), коју су прескочиле 6 такмичарки а 6 се пласирале према постигнутом резултату (кв).,,,,,

Финале 
Такмичење је одржано 24. јула 2022. године у 17:50 по локалном времену.,,

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 18. Светског првенства 1983—2022.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати скока удаљ на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном